Јаксе има више значења:

 Општина Јаксе (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Јаксе (Јаксе, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику